

Diritto
 Complicità, co-partecipazione ad un atto criminale

Psicologia
 Complicità, parte componente di una relazione interpersonale

Letteratura
 Complicità, romanzo di Iain Banks (1993)

Film
 Complicità, film basato sul romanzo di Iain Banks (2000)
 Complice, film tv britannico (2013)

Teatro
 Complice, opera teatrale di Joe Sutton (2009)